Een uitstapje 
 Een kleine ui (plant of bol)
 Een zilveruitje
 Uit-je, aanvoegende wijs van zich uiten, vaak in therapeutische context gebezigd.